Села:
 Брониця — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Брониця — Житомирська область, Звягельський район
 Брониця — Львівська область, Дрогобицький район